

События

Римская империя 

 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Марк Фурий Камилл и Секст Ноний Квинтилиан.
 Консулы-суффекты: Луций Апроний и Авл Вибий Габит.
 Племена Паннонии и Далмации продолжают Великое Иллирийское восстание против римской власти.
 Поэт Овидий был сослан Августом из Рима в Томмис (сегодня Констанца на Чёрном море).
 Иудея управляется римским наместником.

Китай 
 Попытка Ван Мана разделить Хунну на 15 владений и назначить им шаньюя из Китая.
 Приблизительно в этом году произошла вспышка сверхновой RCW 103.

Родились 

 Тит Флавий Сабин (8/9 — 69) — сын предыдущего, старший брат императора Веспасиана, консул-суффект 47 года, префект Рима (61—68 и 69).

Скончались 
 Марк Валерий Мессала Корвин (72) — римский военный и государственный деятель, оратор и писатель, консул-суффект 31 до н. э.

См. также